Hisham (kalief), kalief van het Arabische Rijk (724-743)
 Hisham I, emir van Córdoba (788-796)
 Hisham II, kalief van Córdoba (976-1009) en (1010-1013)
 Hisham III, kalief van Córdoba (1027-1031)